

Cinema 
 01 Distribution – casa di distribuzione cinematografica italiana

Musica 
 01 – album di Son of Dave del 2001

Pagine correlate 
 0 (numero)
 1 (numero)